Municipio de Rush puede referirse a alguno de los siguientes lugares en el Estado de Pensilvania, en los Estados Unidos:

 Municipio de Rush (condado de Centre, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Centre.
 Municipio de Rush (condado de Dauphin, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Dauphin.
 Municipio de Rush (condado de Northumberland, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Northumberland.
 Municipio de Rush (condado de Schuylkill, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Schuylkill.
 Municipio de Rush (condado de Susquehanna, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Susquehanna.